Glyfada kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Glyfada, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Glyfáda, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas, 

Robotskapade Greklandförgreningar